«Сидней Юни Флэймз» () — австралийский профессиональный женский баскетбольный клуб, выступающий в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Команда базируется в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс). В настоящее время спонсором команды является Сиднейский университет. За свою многолетнюю историю клуб больше всех, четыре раза, менял название франшизы.

Клуб был основан в 1981 году под названием «Банкстаун Брюинз», и уже в следующем году выступал в большом финале, правда затем команда не добивалась больших успехов. Однако уже с 1993 года «Флэймз» стали одной из доминирующих команд лиги во многом благодаря приходу в состав клуба Робин Мар, Шелли Горман и Триши Фэллон и главных тренеров Кэрри Граф, Билла Томлинсона и Карен Далтон. «Сидней Юни Флэймз» целых тринадцать раз участвовали в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 1993, 1997, 2001 и 2017 годах, а также проиграв в главной встрече сезона в 1982, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Клуб «Сидней Юни Флэймз» принимал участие в тринадцати больших финалах ЖНБЛ, одержав победу в четырёх из них (первое достижение является рекордом ЖНБЛ).

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Сиднея